Niemcy:
 Maxdorf – dzielnica Salzwedel
 Maxdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz
 Maxdorf – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz